Копакабана има више значења:

 Копакабана
 Копакабана (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Копакабана (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копакабана (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копакабана (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копакабана (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику